Schmoll ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schmoll (1880–1943/1945), deutscher Fotograf
 Brigitte Schmoll (* 1955), deutsche Fußballspielerin
 Dietrich Schmoll (* 1930), deutscher Mediziner
 Édouard Schmoll (1889–?), französischer Turner
 Ferdinand Schmoll (1879–1950), deutsch-mexikanischer Maler und Grafiker sowie Kakteenzüchter
 Friedemann Schmoll (* 1962), deutscher Kultur- und Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
 Fritz Schmoll (1913–1946), deutscher SS-Untersturmführer
 Gabriela Schmoll (* 1950), österreichische Schauspielerin
 Georg Friedrich Schmoll († 1785), deutscher Zeichner und Kupferstecher

 Hazel Schmoll (1890–1990), US-amerikanische Botanikerin
 Heike Schmoll (* 1962), deutsche Journalistin
 Ingo Schmoll (* 1970), deutscher Moderator
 Johann Friedrich Schmoll (1739–1794), deutscher Organist und Komponist
 Josef Schmoll (* 1968), Justizbeamter und Präsident beim Landesverband des niederösterreichischen Roten Kreuz
 Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth (Ingenieur) (1877–1914), deutscher Ingenieur
 Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth (1915–2010), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Leo Schmoll (1904–1957), österreichischer Architekt
 Oskar Schmoll (1894–1969?), deutscher Jurist und NS-Richter
 Peter Schmoll (* 1953), deutscher Historiker und Sachbuchautor
 Robert Schmoll (1896–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Werner Schmoll (1926–1998), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Schmoll genannt Eisenwerth
 Peter Schmoll und seine Nachbarn, Oper von Carl Maria von Weber